Survivor může být:

Film
 Ten, který přežil (film, 1987) (v originále Survivor) – jihoafrický film režiséra Michaela Shackletona z roku 1987
 Noční svět: Vznik života (v originále Survivor) – kanadský televizní film režiséra Davida Straitona z roku 1999
 Survivor (film, 2014) – americký film režiséra Johna Lydea z roku 2014
 Boj o přežití (film) (v originále Survivor) – britsko-americký film režiséra Jamese McTeiguea z roku 2015

Televize
 Survivor (reality show) – franšízová soutěž – reality show
 Kdo přežije (v originále Survivor) – americká verze soutěže
 Survivor Česko & Slovensko – česká verze soutěže

Hudba
 Survivor (hudební skupina) – americká rocková skupina
 Survivor (album, Eric Burdon) – album Erica Burdona z roku 1977
 Survivor (album, Samson) – album skupiny Samson z roku 1979
 Survivor (album, Survivor) – album skupiny Survivor z roku 1980
 Survivor (album, Destiny's Child) – album skupiny Destiny's Child z roku 2001